Název Nouzov má více sídel:

 Nouzov (Litíč) – část obce Litíč v okrese Trutnov
 Nouzov (Chotěšice) – část obce Chotěšice v okrese Nymburk
 Nouzov (Senomaty) – část obce Senomaty v okrese Rakovník
 Nouzov (Volenice) – část obce Volenice v okrese Příbram
 Nouzov (Unhošť) – část města Unhošť v okrese Kladno

Nouzov je také poměrně častý pomístní název – takto je označena např. základní sídelní jednotka města Semil ( ) nebo lokality v Praze-Kbelích (Nouzov, Nouzovské náměstí ) a Praze-Točné (Točná-Nouzov ).

Externí odkazy